Тамаш Лоринц () е унгарски състезател по борба класически стил.

Роден е в Цеглед, Унгария. Той е олимпийски шампион от игрите в Токио (2020) и сребърен медалист от Лондон (2012). Лоринц е и световен шампион (Нур Султан, 2019) и четирикратен европейски шампион (Москва, 2006; Тбилиси, 2013; Вантаа, 2014 и Варшава, 2021).

Източници

Външни препратки 
 Тамаш Лоринц в International Wrestling Database
 Тамаш Лоринц в Olympedia

Родени на 20 декември
Спортисти на летните олимпийски игри 2012
Спортисти на летните олимпийски игри 2020
Унгарски олимпийски шампиони
Олимпийски игри в Япония
Летни олимпийски игри
Унгарски спортисти
Борци